Ко́тта:

 Котта () — ветвь древнеримского плебейского рода Аврелиев. Известные представители:
 Аврелия Котта
 
 
 Марк Аврелий Котта

Другие Котты:
 Луций Аврункулей Котта — подручный Цезаря в его Галльском походе.

 Котта () — род немецких деятелей культуры итальянского происхождения; известные представители:
 Котта, Генрих
 
 Котта, Карл Бернард фон (1808—1879) — геолог

 Котта — длинная средневековая верхняя одежда